Якушево — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Кубенского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Кубинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Харовска по автодороге — 20 км, до центра муниципального образования Сорожина по прямой — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Нижне-Кубенский, Пановское, Шенурово, Бычиха, Хвостиха.

По переписи 2002 года население — 8 человек.

Примечания

Ссылки 
 Якушево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района